Пилас может означать:
 Пилас — населённый пункт в Испании.
 Пилас — в древнегреческой мифологии царь города Мегары.